Lerici peut faire référence à:

Patronymie

 Carlo Maurilio Lerici (1890-1981),  un ingénieur italien
 , plusieurs personnalités italiennes

Toponymie
 Lerici, une commune italienne dans la province de La Spezia, dans la région Ligurie, dans le nord-ouest de l'Italie.